Stanisław Żółkiewski – pisarz ziemski chełmski
 Stanisław Żółkiewski – sędzia chełmski, podkomorzy bełski
 Stanisław Żółkiewski (zm. 1588) – ojciec hetmana, wojewoda ruski w latach 1585 - 1588
 Stanisław Żółkiewski (1547-1620) – hetman i kanclerz

Zobacz też 
 „Hetman Żółkiewski” – rzeczna jednostka pomocnicza służąca w Marynarce Wojennej